Le mot valeur vient du latin « valor », dérivé de « valere » qui signifie « être fort, puissant, vigoureux ».

Différentes utilisations du nom commun

Arts 
Dans les arts visuels, la valeur d'un ton est sa luminosité ou clarté apparente.
En musique, la valeur d'une note ou d'un silence est sa durée, soit absolue, soit relative à l'unité de temps.

Écologie / Environnement 
La valeur d'exposition est une mesure du domaine de la pollution atmosphérique. Elle est généralement utilisée dans les réglementations officielles.
La valeur carbone ou bilan carbone d'un produit ou d'une entité humaine (individu, groupe, collectivité..) est un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, devant tenir compte de l'énergie primaire et de l'énergie finale des produits et services.

Linguistique 
 Valeur, une notion de linguistique développée par Ferdinand de Saussure et qui concerne les rapports des mots entre eux.

Philosophie 
 Valeur (philosophie)
 Valeur morale

Sciences économiques 
En économie, gestion, finance ou comptabilité, la notion de valeur est déclinée sous de nombreuses formes :
 
valeur d'acquisition 
valeur actionnariale
valeur actualisée
valeur actuelle nette
valeur ajoutée
valeur boursière 
valeur brute 
valeur comptable 
valeur en douane 
valeur d'échange 
valeur hors-taxe
valeur intrinsèque 
valeur de liquidation
valeur marchande 
valeur de marché 
valeur mobilière
valeur à neuf
valeur nette 
valeur de remplacement
valeur résiduelle
valeur à risque
valeur spéculative
valeur toutes taxes comprises
valeur (théorie marxiste) 
valeur (économie)
valeur travail 
valeur d'usage 
valeur de vente 
valeur de la vie

Sciences formelles 
En mathématiques, une valeur est, de façon générale, l'une des déterminations d'une variable, avec des déclinaisons notables :
Une valeur approchée d'un nombre est un autre nombre avec lequel l'écart est suffisamment faible pour le remplacer dans des applications numériques ;
La valeur absolue d'un nombre est sa valeur numérique, sans tenir compte de son signe ;
Une valeur propre d'un opérateur est un scalaire exprimant le rapport d'un vecteur propre à son image ;
Une valeur d'adhérence d'une suite est un élément dont tout voisinage contient une infinité de termes de la suite.

En statistique, la valeur d'un individu est à rapprocher de la notion économique de valeur de la vie.

En informatique, la valeur d'une donnée (par exemple une variable) correspond à son contenu binaire, à interpréter selon son type.

Sciences sociales 
Il s'agit d'une conduite, personnelle ou sociale, relevant de la morale ou de l'éthique, de la politique, de la spiritualité ou encore de l'esthétique. On distingue :
 les valeurs culturelles et sociales ;
 les valeurs individuelles ;
 la  valeur morale.

Patronyme 
 Amand Valeur (1870–1927) est un chimiste et pharmacologue français.
 Erik Valeur (1955-), écrivain et un journaliste danois, auteur de roman policier.

Presse 
 Valeurs (Revue de critique et de littérature)  est une revue trimestrielle fondée, en 1945, par René Étiemble et Taha Hussein et éditée à Alexandrie.

Voir aussi 
 Vertu, qualité
 Prix
 Distinction fait-valeur
 Conception objective et conception subjective de la valeur